Jméno a příjmení Aleš Svoboda nosí několik osobností:

 Aleš Svoboda (anglista) (1941–2010) – český anglista
 Aleš Svoboda (pilot) (* 1986) – český bojový pilot, člen záložního týmu astronautů Evropské kosmické agentury
 Aleš Svoboda (projektant) (* 1959) – český stavební projektant, znalec brněnského podzemí
 Aleš Svoboda (výtvarník) (* 1956) – český výtvarník